Hobrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hobrecht (1824–1912), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Breslau und Berlin, preußischer Finanzminister
 James Hobrecht (1825–1902), deutscher Bauingenieur und Stadtplaner
 Max Hobrecht (1827–1899), deutscher Schriftsteller

Hobrecht steht außerdem für:

 den von James Hobrecht erstellten Hobrecht-Plan